Rue Jean-Renoir : à Lyon
 Rue Jean-Renoir : à Paris